Egoísmo
Ou ainda:
Egoísta (canção) canção da cantora e atriz Belinda

Desambiguação